Mittig ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Ernst Mittig (1933–2014), deutscher Kunsthistoriker
 Rudi Mittig (1925–1994), deutscher Generaloberst des Ministeriums für Staatssicherheit